

Commune 

 Ally, commune française du Cantal ;
 Ally, commune française de la Haute-Loire.

Autre 
Ally peut aussi désigner :
 Ally, film pornographique réalisé en 2002 par John B. Root .

Voir aussi 
 Ally McBeal, série télévisée américaine créée en 1999
 Ally Financial, banque américaine

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France